Porten kan syfta på följande:

 Höga porten, en tidigare port till Topkapipalatset i Istanbul, Turkiet, även metonym på osmanska riket
 Porten (bergspass i Antarktis)
 Porten, Korsholm, by i Österbotten, Finland